Le qualificazioni del singolare dell'Aircel Chennai Open 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Ruben Bemelmans (qualificato)
  Philipp Petzschner (secondo turno)
  Yūichi Sugita (primo turno)
  Kenny de Schepper (ultimo turno)

 Rajeev Ram (qualificato)
 Cedrik-Marcel Stebe (qualificato)
 James Ward (ultimo turno)
 Yang Tsung-hua (primo turno)

Qualificati

  Ruben Bemelmans
  Cedrik-Marcel Stebe

  Prakash Amritraj
  Rajeev Ram

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Collegamenti esterni

Aircel Chennai Open 2013
ATP World Tour 2013